Jovan Zdravevski – północnomacedoński koszykarz
 Sašo Zdravevski – północnomacedoński piłkarz